Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Габріелу Сабатіні з рахунком 6–1, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
 n/a
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (3-тє коло)
  Ізабель Куето (1-ше коло)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1988
Тур WTA 1988